Новомещеровский сельсовет — муниципальное образование в Мечетлинском районе Башкортостана.

Административный центр — деревня Новомещерово.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Упраздненные населённые пункты 
Трубкильдино — упразднённая в 2005 году деревня.

Известные уроженцы 
 Латыпов, Куддус Канифович (14 июля 1923 — 23 декабря 2016) — военный лётчик, полковник авиации, Герой Советского Союза.

Примечания 

Сельские поселения Мечетлинского района
Муниципальные образования Мечетлинского района